Мико́ла Валенти́нович Ду́дка (  — ) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1971 року у селищі Велетенське Білозерського району (Херсонська область); закінчив ЗОШ селища Велетенське. Мешкав у селищі Привільне Генічеського району.

Мобілізований 5 лютого 2015 року; служив у 28-й окремій механізованій бригаді. Брав участь у боях на сході України, зокрема за міста Мар'їнка та Курахове.

У листопаді 2015 року під час бою Микола Дудка зазнав важкого поранення в голову, внаслідок якого впав у кому. Його спочатку доставили до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків), звідти літаком перевезли до нейрореанімаційного відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону (Львів). Лікарі боролися за життя Миколи довго, однак їх зусилля виявилися марними. 10 березня 2016 року Микола Дудка помер, не вийшовши з коми.

Похований в селищі Привільне Генічеського району.

Без Миколи лишились мама, дружина, двоє синів.

Нагороди та вшанування 
 23 листопада 2016 року в селищі Велетенське на будівлі ЗОШ відкрито меморіальну дошку честі Миколи Дудки.

Джерела 
 Книга пам'яті

Уродженці Білозерського району
Поховані в Генічеському районі